Александър Яковлев може да се отнася за:

 Александър Алексеевич Яковлев – руски оберпрокурор.
 Александър Николаевич Яковлев — съветски академик, политически и обществен деец.
 Александър Сергеевич Яковлев – съветски авиоконструктор.
 Александър Анатольевич Яковлев – съветски руски театрален и киноактьор.